

Patronyme
 

 Robert Dinwiddie (1693-1770), gouverneur colonial de la Virginie ;
 Spencer Dinwiddie (1993-), basketteur américain ;
 Traci Dinwiddie (1973-), actrice américaine.

Localités 
 Dinwiddie ville de Virginie, aux États-Unis, siège du comté éponyme.

Autres 
 Bataille de Dinwiddie Court House.